Alb steht für:
 Wesen der nordischen Mythologie, siehe Elfen
 Alm (Bergweide) (Alb ist alemannisch/schweizerdeutsche Form)
 Alb oder Albium, geochronologischer Abschnitt der Unterkreide

Alb heißen folgende geographische Objekte:

Gebirge:
 Schwäbische Alb, Jura-Mittelgebirge in Baden-Württemberg
 Fränkische Alb, Jura-Mittelgebirge im Norden Bayerns

Orte:
 Alb (Albbruck), Siedlungsteil beim Dorf Albbruck der Gemeinde Albbruck, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Alb (Irschenberg), Einöde der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern

Gewässer:
 Alb (Hochrhein) oder Hauensteiner Alb, rechter Zufluss des Hochrheins aus dem Südschwarzwald bei Albbruck, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg; mit den Oberläufen bis zur Glashofsäge von St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg:
 Menzenschwander Alb, linker Hauptstrang-Oberlauf
 Bernauer Alb, rechter Nebenstrang-Oberlauf
 Alb (Oberrhein), rechter Zufluss des Oberrheins aus dem Nordschwarzwald an der Grenze der kreisfreien Stadt Karlsruhe zur Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg; mit dem Nebenfluss:
 Moosalb (Alb), linker Zufluss bei Schöllbronn, Stadt Ettlingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Sonstiges:
 Zeche Alb, Bergbau im Witten, Nordrhein-Westfalen

Alb. steht für:
 Johannes Baptista von Albertini (1769–1831), deutscher Bischof, Liederdichter, Botaniker und Mykologe, botanisches Autorenkürzel
 Albus (Münze), eine historische Währung

alb steht für:
 Albanische Sprache (ISO-639-2-Code), bibliographischer Sprachcode

alb. steht für:
 albanisch

ALB steht für:

 AirLand-Battle, Computerspiele
 Albanien (Länderkürzel nach ISO 3166, olympisches Länderkürzel)
 Albany International Airport, Flughafen bei Albany, US-Bundesstaats New York (IATA-Code)
 Allgemeine Lebensversicherungsbedingungen, siehe Lebensversicherung
 Allgemeine Leistungsbedingungen, siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen
 Allgemeine Lieferbedingungen, siehe Liefervertrag
 Antifaschistische Linke Berlin, eine Antifagruppe in Berlin
 Arbeitsgemeinschaft landwirtschaftliches Bauwesen, aufgegangen im Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft
 Arbeiter-Lichtbild-Bund, eine Organisation der SPD, am Ende der Weimarer Republik
 Asiatischer Laubholzbockkäfer, ein invasiver Käfer
 Automatisch-lastabhängige Bremse, Bremssystem eines Fahrzeuges
 Automatisiertes Liegenschaftsbuch, die Grundstücksdatenbank in Deutschland
 Haltepunkt Lübeck Flughafen (DS100-Code)

Siehe auch:
 Alp
 Râu Alb

ALB